Le terme coyote peut désigner :
 Le coyote, canidé américain proche du chacal africain ;
 Le coyote, un personnage de la mythologie amérindienne basé sur l'animal éponyme ;
 Le coyote urbain, un coyote qui vit dans les régions métropolitaines d'Amérique du Nord ;
 Coyote, le nom utilisé pour représenter ou désigner la figure du fripon (étudiée par Paul Radin) dans les cultures natives américaines : Crows, Navajos, etc. Il tient un rôle proche de celui de Loki dans les religions nordiques.

Pseudonyme 

 Coyote (1962 - 2015), un auteur de bande dessinée français ;
 Peter Coyote, un acteur américain.

Fiction 
 El Coyote, personnage de fiction espagnol apparu en 1943 ;
 Vil Coyote, personnage de dessin animé américain apparu en 1949 ;
 Coyote, film de l'Américain Richard Ciupka sorti en 1992.
 Le Dernier Coyote, roman policier de Michael Connelly, paru en 1995

Autres 
 Coyote Buttes, colline aux Etats-Unis ;
 , marque de châssis de voitures de course conçus et construits pour l'usage de l'équipe de course d'A. J. Foyt de 1966 à 1983 ;
 Coyote, une société de production télévisée française fondée en 1989 ;
 Les Coyotes de Phoenix, franchise de hockey sur glace de la Ligue nationale de hockey nord-américaine fondée en 1996 ;
 Coyote, magazine consacré à la culture asiatique, publié depuis 1998 par le Groupe Tournon ;
 Le Coyote, véhicule de reconnaissance blindé utilisé par les Forces canadiennes ;
 Coyote Linux, une distribution Linux lancée en 1998 ;
 Coyote, assistant d'aide à la conduite et anciennement avertisseur de radar ;
Coyote System, société française qui commercialise ce produit depuis 2005.

Homonymie de titre